Perejil de monte puede referirse a:
 El nombre común de la planta Eryngium carlinae.
 El nombre común de la planta Meum athamanticum.